Siegle ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Ostertag-Siegle (1860–1924), deutscher Unternehmer in Stuttgart
 Gustav Siegle (1840–1905), deutscher Industrieller
 Hans Siegle (1928–2013), Schweizer Architekt
 Karl Siegle (1881–1947), deutscher Politiker (SPD), Gewerkschafter und Widerstandskämpfer.
 Theo Siegle (1902–1973), deutscher Bildhauer
 Ryan Cochran-Siegle (* 1992), US-amerikanischer Skirennläufer.

Weiteres

 Gustav-Siegle-Haus
 G. Siegle & Co., ehemalige Farbenfabrik in Stuttgart

Siehe auch

 Sigle
 Siegele